Le Championnat du Portugal de football D2 2005-2006 est la  de la compétition qui voit le sacre du Sport Clube Beira-Mar.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 2005-2006
 Coupe du Portugal de football 2005-2006

Championnat du Portugal de football de deuxième division
Football D2
Football D2
Portugal